Антонио Доррегарай-и-Домингера (; 1820—1882) — испанский военный деятель, карлист.

Уже в 1836—39 годах сражался в рядах карлистов, позже служил в королевской армии и отличился в войне с Марокко (1859). После революции 1868 года оставил испанскую армию и с 1872 года сражался на стороне дона Карлоса; скоро стал одним из главнейших предводителей карлистов и несколько раз разбил правительственные войска, в особых манифестах оправдывая варварскую жестокость карлистов. После подавления восстания в 1876 году бежал во Францию, а оттуда — в Великобританию.

Примечания

Ссылки 
 

Генералы Испании